

Miejscowości i jednostki administracyjne

Brazylia 
 Indiana – miasto i gmina w stanie São Paulo

Stany Zjednoczone 
 Indiana – stan
 Indiana – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 Gmina Indiana (ang. Indiana Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Gmina Indiana (ang. Indiana Township) w stanie Kansas, w hrabstwie Graham
 Gmina Indiana (ang. Indiana Township) w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Gmina Indiana (ang. Indiana Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Hrabstwo Indiana w stanie Pensylwania

Osoby 
 Indiana Evans – australijska aktorka i piosenkarka
 Indiana Massara – australijska piosenkarka, aktorka, modelka i osobowość internetowa
 Indiana – brytyjski piosenkarz i autor tekstów
 Robert Indiana – amerykański artysta związany z ruchem pop-art

Kultura 
 Indiana – powieść George Sand z 1832 roku
 Indiana – album Jona McLaughlina z 2007 roku
 „Indiana” – singel Sarsy pochodzący z albumu Zapomnij mi
 Indiana Jones – postać fikcyjna, główny bohater amerykańskiej serii filmów fabularnych

Transport  
 Indiana – nadziemna stacja złotej linii metra w Los Angeles, znajdująca się na terenie miejscowości spisowej East Los Angeles

Wojskowość 
 USS Indiana – nazwa czterech okrętów amerykańskiej marynarki wojennej

Inne  
 (1602) Indiana – planetoida pasa głównego